ACS Kens é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 1979.

Clubes de futebol da Dominica